Lauro real puede referirse a:

 el nombre común de la planta Prunus laurocerasus; o
 el nombre común de la planta Prunus lusitanica.